De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 20 september 2011 tot en met 24 september 2011 in Castlebar, Ierland.

Deelnemende landen
Er namen 40 landen deel aan de WDF World Cup 2011.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2011
Darts in 2011
Dartswedstrijd in Ierland
Wereldkampioenschap in Ierland
County Mayo